Кубок Конфедерации КАФ 2010 — 7-й розыгрыш второго по значимости клубного футбольного турнира Африканской конфедерации футбола (КАФ).

Формат и участники 
Турнир прошёл по системе плей-офф до стадии 1/8 финала, победители этой стадии играли с проигравшими в 1/8 финала Лиги чемпионов за место в групповом этапе.

Федерации, занимающие в рейтинге КАФ места с 1-го по 12-е, имели право заявить 2 команды. Также это право получили 2 федерации, занимающие 13-е место (Зимбабве и Ливия).

Оба клуба из Ганы и бронзовый призёр чемпионата ЮАР клуб «Кайзер Чифс» отказались от участия в турнире. Федерация Алжира решила заявить только 1 клуб. Вне квот принял участие победитель прошедшего розыгрыша «Стад Мальен» из Мали. Таким образом, в турнире приняли участие 52 команды, представляющие 40 федераций.

1 Федерация футбола Алжира решила сократить количество клубов, участвующих в континентальных турнирах, и не заявлять клуб «ЖСМ Беджая» на участие в розыгрыше Кубка Конфедерации.
2 Представители Бенина и Сан-Томе и Принсипи были сняты.
3 Оба клуба из Ганы — бронзовый призёр «Харт оф Лайонз» и занявший четвёртое место «Кинг Файзал Бейбс» отказались от участия в турнире.
4 Бронзовый призёр чемпионата ЮАР клуб «Кайзер Чифс» не проявил заинтересованности в участии в турнире.

Даты матчей и жеребьёвок

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 12—14 февраля, ответные — 26—28 февраля 2010 года.

|}

5 Клуб «Вилла» из Уганды снялся с соревнований.
6 Представители Бенина и Сан-Томе и Принсипи были сняты.

1/16 финала 
Первые матчи прошли 19—21 марта, ответные — 2—4 апреля 2010 года.

|}

1/8 финала

1-й раунд 
Первые матчи прошли 23—25 апреля, ответные — 7—9 мая 2010 года.

|}

2-й раунд 
Во 2-м раунде 1/8 финала победители 1-го раунда встречаются с командами, проигравшими в 1/8 финала Лиги чемпионов КАФ.

Первые матчи прошли 16—18 июля, ответные — 30 июля — 1 августа 2010 года.

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

1/2 финала 
Первые матчи прошли 29 и 30 октября, ответные — 12 и 14 ноября 2010 года.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 28 ноября, ответный — 4 декабря 2010 года.

|}

Первый матч

Ответный матч

Примечания

См. также 
 Лига чемпионов КАФ 2010

Ссылки 
 Кубок Конфедерации 2010 на сайте КАФ
 Результаты Кубка Конфедерации 2010 на сайте GOALZZ.com
 Статистика Кубка Конфедерации 2010 на сайте RSSSF

2010
Футбол в Африке в 2010 году